Ремигий — мужское имя. Известные носители:
 Ремигий — епископ Реймса (459—533); святой
 Ремигий — архиепископ Руана (755—771); святой
 Ремигий — епископ Страсбурга (765—782/783); святой
 Ремигий — архиепископ Лиона (852—875); святой
 Ремигий (вторая половина IX века) — монах, богослов, грамматик и писатель
 Ремигий II — архиепископ Лиона (около 919 — после 925)
 Ремигий — епископ Линкольна (1072—1092); святой
 Ремигий — священномученик (1852—1900); святой